Hufnagl heißen folgende geographische Objekte:
 Hufnagl (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Hufnagl (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hufnagl (Gemeinde Moosbach), Ortschaft der Gemeinde Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Hufnagl ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Hufnagl (* 1988), österreichische Biathletin
 Birgitt Hufnagl (* 1983), österreichische Fußballspielerin
 Florian Hufnagl (1948–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Hartwig Hufnagl (* 1976), österreichischer Manager
 Heinz Hufnagl (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Herbert Hufnagl (1945–2005), österreichischer Journalist
 Klemens Hufnagl (* 1979), österreichischer Kameramann
 Miriam Hufnagl (* 1995), österreichische Songwriterin und Musikerin
 Viktor Hufnagl (1922–2007), österreichischer Architekt
 Wilhelm Hufnagl (1904–1994), österreichischer Schauspieler und Rundfunksprecher

Siehe auch:
 Hufnagel (Begriffsklärung)
 Hoefnagel